Salvatore Corticelli - letterato italiano del XVIII secolo
Alessandro Corticelli – medico e professore universitario
Gian Filippo Corticelli – direttore della fotografia
Corticelli editore – casa editrice italiana